Семён Исаакович Двойрис (род. 2 ноября 1958, Челябинск, по другим данным Жмеринка) — советский и российский шахматист; гроссмейстер (1990).

Участник ряда Всесоюзных турниров молодых мастеров (лучший результат: 1981 — 5-е место) и 4-х чемпионатов СССР (1986—1991; лучший результат: 1990 — 10-11-е место). Дважды становился вторым в чемпионате РСФСР (1981, 1989).

Участник межзонального турнира ФИДЕ в Биле (1993).

Победитель командного чемпионата России (1994, «Кадыр» Уфа). Неоднократный победитель и призёр командного чемпионата Израиля в составе клуба Беэр-Шевы. В клубном кубке Европы выступал за «Полёт» Челябинск — «Кадыр» Уфа, затем за клуб Беэр-Шевы.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Семёна Двойриса на сайте ФШР
 Выступления Семёна Двойриса в чемпионатах СССР
 Выступления Семёна Двойриса в чемпионатах СССР между командами союзных республик
 Выступления Семёна Двойриса в Телешахолимпиадах
 Выступления Семёна Двойриса в Кубках европейских клубов
 Выступления Семёна Двойриса в командных кубках СССР
 Выступления Семёна Двойриса в клубных кубках СССР
 Выступления Семёна Двойриса в командных чемпионатах России

Шахматисты СССР
Шахматисты России